Vilcabamba kan verwijzen naar:
 Vilcabamba (site), archeologische plaats in Peru en laatste Inca-hoofdstad 
 Vilcabamba (Ecuador), dorp in Ecuador
 Vilcabamba (district in provincie Daniel Alcides Carrión), district in Peru
 Vilcabamba (district in provincie La Convención), district in Peru